Кубок России по международным шашкам среди мужчин 2013 года в молниеносной программе проходил одновременно с женским турниром 21 февраля в городе Ишимбае, Башкортостан.

В турнире приняло участие 29 шашистов (1 международный гроссмейстер, 1 гроссмейстер России, 1 международный мастер, 3 мастера спорта). Играли по швейцарской системе 9 туров.

Кубок по блицу завоевал в упорной борьбе Муродулло Амриллаев (Башкортостан) — 15 очков (коэф 101), на 1 балл коэффициента отстал серебряный призёр Александр Георгиев (Башкортостан) — 15 очков (коэф 100). 13 очков и бронза у Алексей Чижов (Удмуртия).

Главная судейская коллегия 

Главный судья — арбитр ФМЖД Мельников, Александр Павлович

Главный секретарь — арбитр ФМЖД Ишимбаев, Ринат Сахиуллович

Из Регламента 
Контроль времени: 5 минут на партию + 3 сек. на ход каждому участнику.

Распределение мест производится по количеству набранных очков, набранными участниками соревнований.
В случае равенства очков применяются следующие критерии:
 коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наибольшего и наименьшего результатов);
 усечённый коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата);
 сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов;
 сумма очков, набранных соперниками, без учета 3-х наименьших результатов и т. д.

Результат по итогам молниеносной программы является 5-м коэффициентом для быстрой программы Кубка.

Турнирная таблица 
Легенда.
К1, К2 — коэффициенты

В графе со знаком / первое число — номер соперника, второе — результат (0,1,2).

2013 год в шашках
События 21 февраля
Кубок России по международным шашкам
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Февраль 2013 года
Спорт в России в 2013 году
2013 год в Башкортостане